Cedar Cliff Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Cliff Knob (Rabun County, Georgia)	
 Cedar Cliff Knob (Towns County, Georgia)	
 Cedar Cliff Knob (North Carolina)